Finkalibriga vapen avser militärt eldrörsvapen (huvudsakligen eldvapen, men även luftvapen) med en kaliber mindre än 20 milimeter. Ammunition för sådana vapen, så kallad finkalibrig ammunition, är del av så kallad kaliberbunden ammunition, vilket betyder att de skjuts från eldrör eller pipa med en bestämd angiven kaliber och att dess projektil (verkansdelen) accelereras till sin fulla projektilhastighet i eldrör/pipa eller med hjälp av en raket.

Ibland används dock termen finkaliber något felaktigt (från en militär vinkel). Ibland används det för att avse vapen med mindre kaliber än militära enhetsgevär, ibland avser det handeldvapen över huvud taget och ibland avser det även tyngre vapen som kulsprutor och kulsprutegevär med kaliber motsvarande militära enhetsgevär.

Svenska pistolskytteförbundet indelar sportskyttevapen i finkalibriga pistoler och revolvrar med kaliber 5,6 mm och grovkalibriga pistoler och revolvrar med kaliber 7,65-11,4 mm. Militärt börjar grovkaliber vid 60 mm kaliber.

Exempel på militära finkalibriga vapen (< 20 mm kaliber)

Anmärkningar

Referenser 

Eldvapen